Барсак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Барсак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда